Лілієч () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Хемеюш.
 Лілієч () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Сінешть.